

Niemcy 
 Langeln – dzielnica gminy Hollnseth
 Langeln – dzielnica gminy Nordharz
 Langeln – dzielnica gminy Wietzen
 Langeln – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg